Clube Atlético Mineiro este un club de fotbal din Belo Horizonte, Brazilia.

Lotul actual

Palmares

Legături externe 

Official website
A rooster with plenty to crow about  - article by FIFA

Fondări în 1908
Cluburi braziliene de fotbal
Cluburi de fotbal din Minas Gerais